

События 
 618 (?) — Осада аварами Фессалоники.
 Император Суй Ян Гуан свергнут одним из своих военачальников Ли Юанем.
 618—907 — Династия Тан в Китае.
 618—626 — Император Китая Гаоцзу (Ли Юань). Основатель династии Тан.

Родились 
 Тибет (империя)
 Империя Тан, китайская империя, основанная Ли Юанем.

Скончались 
 Шегуй-хан, каган Западно-тюркского каганата.
 Фергус мак Колмайн, король Миде.
 Таман-хан, каган Западно-тюркского каганата.
 Кевин Глендалохский, ирландский святой.
 Адеодат I, Папа Римский.

См. также